Hendrik Prins ist der Name folgender Personen:

* Hendrik Prins (Geiger) (1881–1943), deutscher Geiger
 Hendrik Jacobus Prins (1889–1958), niederländischer Chemiker

Siehe auch::
 Prins Hendrik der Nederlanden, ein  Rammturmschiff